Couramment, une conséquence est le résultat logique d'une cause ou d'une action.

 En grammaire, la conjonction de conséquence indique un état qui est la conséquence de la proposition. 
 En économie, une conséquence économique est un événement prévu ou imprévu faisant suite à une mesure qui affecte les marchés financiers locaux et internationaux.

Cinéma et télévision
 Consequence est un film égyptien réalisé par Samer Al-Asadi en 2000.
 Consequence est un film allemand réalisé par Anthony Hickox en 2003.
 Consequences est un court métrage réalisé par Danielle van Herk en 2013.

Musique
 Consequence est un rappeur américain.
  est le titre d'un album de Jackie McLean.